Тьенан:
 Тьенан — квартал в городе Бакнинь, Вьетнам.
 Тьенан — коммуна во Франции, в регионе Франш-Конте.